Linth steht für:

 Linth, Fluss in der Schweiz
 Kanton Linth, Kanton der Helvetischen Republik
 Bank Linth LLB, Schweizer Bank
 Linth, Motorschiff der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft

Siehe auch:
 Linthebene, geographische Region in der Schweiz
 Linthgletscher, Gletscher in der Schweiz
 Kraftwerke Linth-Limmern, Kraftwerkgesellschaft in Linthal
 Escher von der Linth, Familienname